Pietro I del Brasile, primo imperatore del Brasile
Don Pedro de Alcantara (Pietro II del Brasile), secondo e ultimo imperatore del Brasile
Pedro Álvarez de Toledo y Zuñiga
Don Pedro Colòn de Portugal
Don Pedro de Alvarado (XVI secolo) , condottiero spagnolo
 Don Pedro, principe di Aragona, personaggio letterario, protagonista della commedia Molto rumore per nulla di William Shakespeare
Don Pedro, nome popolare di un tipico gelato argentino la cui etimologia deriva di un uomo chiamato Pedro (Pietro) che l'inventò coniugando una boccia di crema gelata con una misura di whiskey in una coppa.